.ad – domena internetowa przypisana dla Księstwa Andory
 ad (łac.), do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. Ad 1.
 Ad – mityczny lud arabski
 A.D. (łac. Anno Domini) – roku Pańskiego, równoważne oznaczeniu n.e. (naszej ery)
 AD – oznaczenie kodowe państwa Andora (według ISO 3166-1)
 AD – autoryzowany doradca rynku NewConnect
 AD – kategoria odznaczenia Dame of Order of Australia
 AD (ang. Alzheimer's disease) – choroba Alzheimera
 AD (ang. Atypical depression) – depresja atypowa
 AD (ang. Active Directory) – hierarchiczna baza danych dla systemów Windows
 A/D (ang. analog digital) – przetwornik analogowo-cyfrowy